Canadian Olympic Committee, het Canadees Nationaal Olympisch Comité
Certificate of conformity, Europees gelijkvormigheidsattest voor voertuigen
Christelijke Onderwijscentrale, de grootste onderwijsvakbond van Vlaanderen
Controleorgaan op de politionele informatie, een onafhankelijke federale parlementaire instelling in België
COC Nederland, opgericht als Cultuur- en Ontspanningscentrum, 's werelds oudste lhbti-emancipatievereniging 
Corrosion of Conformity, een Amerikaanse metalband

Coccen, van het Latijn (coccus) afgeleide benaming van kokken, bolvormige bacterie

 Clash of Clans, een computerspel